Птолемей XI Александр II ( —80 до н. е.) — цар Єгипту у 80 до н. е. (правив 19 днів). Останній законний представник династії Птолемеїв.

Життєпис 
Був сином Птолемея X, царя Єгипту, та Клеопатри Селени. У 102 до н. е. під час війни Клеопатри III із сином Птоелемеєм IX малого Птолемея разом з частиною скарбниці було відправлено на о. Кос. Тут він виховувався протягом правління наступних царів — Птолемея IX та Птолемея X.

У 88 до н. е. під час Першої Мітридатової війни втік до табору римлян, де затоваришував з Луцієм Суллою, який перемігши Мітридата VI, царя Понту, та згодом ставший диктатором, вирішив підтримати молодого Птолемея у праві на трон Єгипту. В цей час там вже володарювала Береніка III. Під тиском Риму було укладено угоду, згудно якої Птолемей пошлюбив царицю й став царем.

Шлюб тривав лише 19 днів. Птолемей XI вирішив вбити Береніку (або не бажав ділити владу, або ревнував до популярності цариці у населення). Проте цей злочин спровокував повстання олександрійців, які увійрвалися в царський палац та стратили Птолемея Александра.

Джерела 
 Werner Huß: Ägypten in hellenistischer Zeit 332-30 v. Chr. Beck, München 2001, ISBN 3-406-47154-4, S. 648f., 653, 659–661, 669f..

Померли 80 до н. е.
Птолемеї
Елліністичні царі Єгипту
Фараони за алфавітом